А́зия — парусно-паровой крейсер русского Императорского флота. Первоначально американский пароход «Коламбус» (), построенный в 1873 году на верфи Вильяма Крампа.

История службы 
С 1874 года работал на линии между Нью-Йорком и Гаваной, считался одним из лучших пароходов.

В мае 1878 года приобретен российским правительством за 275 тысяч долларов для последующей переделки в крейсер. 29 мая того же года кораблю присвоено имя «Азия».

Прошёл капитальное переоборудование в Филадельфии: переделано расположение внутренних помещений, демонтирована машина компаунд, заменены все главные котлы, увеличена вместимость угольных ям, установлен наружный киль.

В декабре 1878 года за 12 дней совершил переход из США в Европу. Летом 1879 года прибыл в Кронштадт для установки вооружения.

18 октября 1879 года вышел из Кронштадта на Дальний Восток.

С 1 февраля 1892 года — крейсер 2-го ранга.

В 1898 году проведен капитальный ремонт машины (мощность возросла до 2700 л. с.). В 1901 году капитальный ремонт с установкой 4 новых паровых котлов.
С марта 1906 года посыльное судно.

16 августа 1911 года исключен из списков флота и передан Комитету морских экскурсий.

В октябре 1912 года передан под названием «Кавказ» Русскому спасательному акционерному обществу. В 1913 году передан Лиге обновления флота.

С началом Первой мировой войны 11 сентября 1914 года зачислен в состав Балтийского флота в качестве транспорта в составе Охраны водного района Бьорке. Позже переведен в Учебно-минный отряд, вооружен двумя 47-мм орудиями. Весной 1916 года установлены два трёхтрубных торпедных аппарата для обучения торпедной стрельбе.

В мае 1918 года сдан в порт на хранение.

В сентябре 1923 года продан для разделки на металл.

Командиры крейсера 
 18 ноября 1878 — 10 сентября 1879 года — капитан-лейтенант Авелан, Фёдор Карлович
 xx.xx.xxxx — xx.xx.xxxx — капитан-лейтенант Нолькен
 xx.xx.1888 — xx.xx.хххх — капитан 2-го ранга Сергей Николаевич Давыдов
 2 апреля 1895 — 6 декабря 1896 года — капитан 2-го ранга Иессен, Карл Петрович
 хх.хх.1902 — 20 сентября 1904 года — капитан 2-го ранга Шванк, Алексей Фёдорович
 хх.хх.1904 — хх.хх.1906 — капитан 2 ранга Баженов А. А.

Известные люди, служившие на крейсере 
 Вирениус, Андрей Андреевич
 Дурново, Павел Петрович
 Коссович, Иосиф Васильевич
 Линдстрем, Владимир Владимирович
 Нилов, Константин Дмитриевич
 Родионов, Александр Андреевич
 Сакс, Николай Александрович
 Степанов, Павел Гаврилович
 Ферзен, Василий Николаевич
 Чухнин, Григорий Павлович
 Шульгин, Григорий Иванович

Ссылки 
 Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ
 Крестьянинов В. Я. Крейсера Российского Императорского флота. Ч. 1

Крейсера России
Суда по алфавиту